Die Saison 2012/13 war die fünfte Spielzeit der Kontinentalen Hockey-Liga. Die Hauptrunde startete am 4. September 2012 und endete am 17. Februar 2013. Danach folgen die Play-offs, deren Sieger HK Dynamo Moskau den Gagarin-Pokal erhielt.

Die Liga startet mit 26 Mannschaften in die Saison. Diese stammen aus Kasachstan, Lettland, Russland, der Slowakei, Tschechien der Ukraine und Belarus. Mit der Rückkehr von Lokomotive Jaroslawl sowie der Aufnahme des HC Slovan Bratislava aus der Slowakei, des HK Donbass Donezk aus der Ukraine und des Umzugs des HC Lev Poprad nach Prag bilden nun 26 Mannschaften aus sieben Staaten das Teilnehmerfeld der Liga.

Modus 
In der regulären Saison treffen die Teams, die in vier Divisionen zu je sechs respektive sieben Mannschaften unterteilt sind, jeweils zweimal auf jede andere Mannschaft. Zusätzlich werden paarweise, unter der Berücksichtigung regionaler Rivalitäten zwischen den zwei Teams, zwei weitere Spiele ausgetragen, wodurch jede Mannschaft 52 Spiele während der regulären Saison bestreitet.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit von 60 Minuten erhält eine Mannschaft drei Punkte, der unterlegene Gegner geht leer aus. Bei Siegen in der Overtime oder im Shootout bekommt eine Mannschaft lediglich zwei Punkte, während der Verlierer immerhin noch einen Punkt erhält.

Im Anschluss an die reguläre Saison folgen die Play-offs um den Gagarin-Pokal, für die sich die 16 punktbesten Mannschaften qualifizieren. Die Divisions-Sieger nehmen dabei auf der Setzliste die ersten vier Positionen ein. Alle Play-offrunden werden im Modus Best-of-Seven ausgespielt.

Die KHL führte für die zehn Mannschaften, die die Playoffs verpassten, den Nadeschda-Pokal ein.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
 Lokomotive Jaroslawl, das beim Flugzeugabsturz bei Jaroslawl beinahe den gesamten Profikader verlor und daher mit Juniorenspielern als Gastmannschaft in der Wysschaja Hockey-Liga antrat, nimmt den Spielbetrieb in der KHL wieder auf.
 Der slowakische Vertreter HC Lev Poprad erhielt neue Eigentümer und wurde in die tschechische Hauptstadt Prag umgesiedelt, wo der Verein unter dem Namen HC Lev Prag spielt.
 Der HK Donbass Donezk aus der Wysschaja Hockey-Liga wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Der HC Slovan Bratislava aus der slowakischen Extraliga wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Hauptrunde

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen: In Klammern befindet sich die Platzierung innerhalb der Conference;       = Playoff-Qualifikation,       = Diwisionssieger,       = Hauptrundenerster

Ost-Konferenz

West-Konferenz

Playoffs

Konferenz-Viertelfinale

West-Konferenz

(W1) SKA Sankt Petersburg – (W8) Atlant Mytischtschi

(W2) HK ZSKA Moskau – (W7) HC Lev Prag

(W3) HK Dynamo Moskau – (W6) HC Slovan Bratislava

(W4) Lokomotive Jaroslawl – (W5) Sewerstal Tscherepowez

Ost-Konferenz

(O1) Ak Bars Kasan – (O8) Neftechimik Nischnekamsk

(O2) HK Awangard Omsk – (O7) HK Sibir Nowosibirsk

(O3) HK Traktor Tscheljabinsk – (O6) Barys Astana

(O4) HK Metallurg Magnitogorsk – (O5) Salawat Julajew Ufa

Konferenz-Halbfinale

West-Konferenz

(W1) SKA Sankt Petersburg – (W5) Sewerstal Tscherepowez

(W2) HK ZSKA Moskau – (W3) HK Dynamo Moskau

Ost-Konferenz

(O1) Ak Bars Kasan – (O5) Salawat Julajew Ufa

(O2) HK Awangard Omsk – (O3) HK Traktor Tscheljabinsk

Konferenz-Finale

West-Konferenz 
(W1) SKA Sankt Petersburg – (W3) HK Dynamo Moskau

Ost-Konferenz 
(O1) Ak Bars Kasan – (O3) HK Traktor Tscheljabinsk

Gagarin-Pokal-Finale 
(W3) HK Dynamo Moskau – (O3) HK Traktor Tscheljabinsk

Gagarin-Pokal-Sieger

Nadeschda-Pokal

Auszeichnungen 

Folgende Auszeichnungen wurden im Rahmen der KHL-Awards am 22. Mai 2013 vergeben:

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

KHL-Saison
Eishockeysaison 2012/13